O05 steht für:
 O05, ICD-10-Code für einen ärztlich eingeleiteten Abort, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O00-O08
 O05, FAA-Code für den Flughafen Rogers Field in Chester, Kalifornien, Vereinigte Staaten 

O05